Im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaften 2021 sollten folgende Wettbewerbe stattfinden. Teils wurden Turniere wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt.

 Die 84. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 in Riga, Lettland statt. Die Turniere der Divisionen I bis IV wurden abgesagt.
 Die 23. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde von 2020 verschoben und ist für den 20. bis 31. August 2021 in Kanada geplant. Die Austragungsorte stehen noch nicht fest. Die Turniere der Divisionen I bis III wurden abgesagt.
 Die 45. Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren fand vom 25. Dezember 2020 bis zum 5. Januar 2021 in Edmonton in Kanada statt. Die Turniere der Divisionen I bis III wurden abgesagt.
 Die Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2021  fand vom 26. April bis 6. Mai 2021 in der Dallas-Fort-Worth-Metropolregion statt. Die Turniere der Divisionen I bis III wurden abgesagt.
 Die Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2021 wurde abgesagt.